Nieprawda – przeciwieństwo prawdy

Muzyka: 
 „Nieprawda” – singel Łukasza Zagrobelnego (2007)
 „Nieprawda” – singel Anny Dąbrowskiej (2015)